Осиповка — топоним:

Белоруссия 
 Осиповка — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Осиповка — река в Брестской области Белоруссии, приток реки Мухавец.

Казахстан 
 Осиповка — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Осиповка — исчезнувшее село в Советском районе.

Россия 
 Осиповка  — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Осиповка  — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Осиповка  — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Осиповка — ликвидированный посёлок в Гурьевском районе Кемеровской области.
 Осиповка — посёлок в Дубенском районе Мордовии, упразднён в 2011 году.
 Осиповка  — деревня в Выксунском районе Нижегородской области.
 Осиповка  — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Осиповка  — село в Алексеевском районе Самарской области.
 Осиповка  — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Осиповка — река в Воронежской области России, приток реки Малый Курлак.

См. также 
 Йосиповка